Lewizki ist die aus den ostslawischen Sprachen deutsch transkribierte Form des polnischen Familiennamens Lewicki. Sie ist der Name folgender Personen:

 Dmitri Gawrilowitsch Lewizki (1873–1935), russischer Bergbauingenieur
 Dmitri Grigorjewitsch Lewizki (1735–1822), russischer Maler
 Grigori Kirillowitsch Lewizki (1697–1769), Maler
 Grigori Wassiljewitsch Lewizki (1852–1918), ukrainischer Astronom
 Kasimir Wassilhewitsch Lewizki (1835–1890), russischer Generalleutnant
 Sergei Lwowitsch Lewizki (1819–1898), russischer Fotograf
 Sergej Lewizki (* 1990), weißrussischer Fußballspieler
 Stepan Michailowitsch Lewizki (1876–1924), russischer Schachspieler

Siehe auch:
 Lewitzky
 Lewitski
 Lewyzkyj
 Lewicki
 Levitzki